

Geografia

Austria 
 Großrußbach – comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Rußbach – comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Rußbach am Paß Gschütt – comune nel distretto di Hallein (Salisburghese)